Касабов е българско родово (фамилно) име. Името произхожда от думата „касаба“ (град), използвана в България по време на Османското владичество.

Хора с фамилно име Касабов

 Борис Касабов – български спортен коментатор;
 Валери Касабов – рали пилот;
 Георги Мильов Касабов – рожденото име на Гео Милев;
 Иван Касабов – няколко личности с това име;
 Йордан Касабов – изтъкнат български физик;
 Михаил Касабов – председател на БФС;
 Никола Касабов – математик и информатик.

Касабов